Herriger ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Herriger (1908–2009), deutscher Elektrotechniker und Manager
 Marie-Christine Herriger (* 1970), deutsche Schauspielerin